New Canton peut désigner les lieux suivants, aux États-Unis :

 New Canton, une ville du comté de Pike dans l'Illinois.
 , une communauté non-incorporée du comté de Mercer dans le New Jersey.
 New Canton, une ville du comté de Buckingham en Virginie.